Mendiola ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Mendiola (1952–2021), spanische Popsängerin
 Mojo Mendiola (1954–2017), deutscher Autor, Fotograf und Maler
 Raúl Mendiola (* 1994), mexikanischer Fußballspieler
 Vicente Mendiola Quezada (1900–1986), mexikanischer Architekt